Швенчёнское районное самоуправление (, до 1995 — Швенчёнский райо́н) — муниципальное образование в Вильнюсском уезде на востоке Литвы.

История 
7 декабря 1959 года к Швенчёнскому району были присоединены части территорий упразднённых Пабрадского и Швенчёнельского районов.

Население 
На 2021 года в Швенчёнский районе проживало 22 966 человек.

Национальный состав (2021):
 Литовцы — 12709 (55,34 %)
 Поляки — 5583 (24,30 %)
 Русские — 2834 (13,34 %)
 Белорусы — 911 (3,97 %)
 Украинцы — 154 (0,67 %)
 Другие — 122 (0,53 %)
 Не указавшие — 647 (2,81 %)

Религиозный состав:
 Католицизм — 76,47 %
 Православие — 4,28 %
 Ислам — 0,17 %
 Другие — 5,62 %
 Неверующие/ не указали — 13,45 %

Населенные пункты 
 3 города — Пабраде, Швенчёнеляй и Швенчёнис;
 3 местечка — Адутишкис, Кальтиненай и Лабанорас;
 602 сельских населенных пункта.

Численность населения (2001):
 Швенчёнеляй — 6923
 Пабраде — 6525
 Швенчёнис — 5684
 Адутишкис — 778
 Цирклишкис — 579
 Павовере — 384

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Швенчёнский район